«6 кадров» — российское комедийное скетч-шоу. Изначально, в 2005 году, выходило на РЕН ТВ под названием «Дорогая передача». С 2006 года транслировалось на СТС; в 2014 году производство новых серий прекратилось. «6 кадров» не являлось адаптацией зарубежных программ, идея скетчкома принадлежит Вячеславу Муругову. Передача представляла собой классическое скетч-шоу без постоянных персонажей, изображающее повседневную жизнь в гротескном виде.

История создания 
В 2004 году Вячеслав Муругов, будучи продюсером развлекательных программ на телеканале REN-TV, предложил Александру Жигалкину, тогда режиссёру театральных концертов, создать программу в формате скетч-шоу «Дорогая передача». Первый выпуск программы был показан 1 апреля 2005 года.

Все актёры проходили предварительный кастинг. Галина Данилова, Фёдор Добронравов, Эдуард Радзюкевич и Сергей Дорогов были знакомы ранее по работе в театре. Андрей Кайков в тот момент был известен по рекламе чипсов «Lay’s». Ирина Медведева работала с Муруговым в сериалах «Ускоренная помощь» и «Герой нашего племени», а также в телепроекте «Факультет юмора», в котором вошла в четвёрку победителей, обладателей главного приза — участия в создании нового юмористического шоу на REN-TV.

В 2005 году Муругов перешёл на телеканал СТС в качестве продюсера и сценариста. За ним последовал и весь коллектив, в том числе сценаристы. Съёмка новых выпусков под названием «6 кадров» началась в декабре 2005 года, а первая серия вышла 5 марта 2006 года.

1 июня 2007 года один из генеральных продюсеров «6 кадров» Александр Цекало был уволен с телеканала СТС. Съёмки уже ставшего популярным скетч-шоу были временно приостановлены. Тем временем Цекало перешёл на «Первый канал». Там он стал продюсером и одним из ведущих (вместе с Иваном Ургантом) пародийной передачи «Большая разница», первый выпуск которой вышел 1 января 2008 года. В этом выпуске играли Эдуард Радзюкевич и Фёдор Добронравов, после одного выпуска передачи они вернулись в «6 кадров». Съёмки скетчкома продолжились, и уже с осени 2008 года на СТС началась трансляция новых выпусков «6 кадров».

В конце 2009 года у программы появилась новая телевизионная заставка, в которой песню на стихи Александра Бачило исполнил Александр Пушной.

В связи с упразднением в конце 2011 года производственной компании «Костафильм» (команда Константина Кикичева), Муругов передал скетчком продюсерам «Yellow, Black and White» и «Story First Production» (по словам генерального продюсера «Yellow, Black and White» Эдуарда Илояна, «6 кадров» являются единственным проектом студии, который был снят по инициативе СТС). В начале следующего года они приступили к съёмкам 7 сезона, показ которого стартовал на СТС 7 сентября 2012 года.

В феврале 2014 года стало известно, что Фёдор Добронравов уходит из проекта. С середины 8 сезона актёр в скетчах уже не появлялся.

В 2014 году закончились съёмки 8 сезона, который стал заключительным.

Подготовка передачи 
В каждом выпуске «6 кадров» около 25 скетчей. Шутки писала творческая группа авторов, большинство которых пришло из движения КВН. Однако идеи мог подсказать любой желающий. В титрах авторов программы были замечены: Виталий Шляппо, Вячеслав Дусмухаметов, Алексей Троцюк, Вадим Комиссарук, Олег Мастич, Антон Морозенко, Евгений Соболев и другие.

Актёры 

 Галина Данилова
 Сергей Дорогов
 Эдуард Радзюкевич
 Андрей Кайков
 Ирина Медведева
 Фёдор Добронравов (до 279 выпуска)

Эпизодические 
 Александр Жигалкин
 Дмитрий Аросьев
 Алексей Кортнев
 Александр Ломакин
 Андрей Сердитов
 Александр Коручеков
 Инга Оболдина
 Михаил Казаков (3, 6 сезоны)
 Ксения Непотребная (6 сезон)
 Ульяна Данилова
 Дария Захарчук
 Руслан Щедрин
 Давид Драмбян
 Наталия Габашвили

Пародии на исторических личностей 
В некоторых скетчах «6 кадров» показаны пародии на знаменитых деятелей истории:
 Пародии на правителей:
 Иван Грозный и И. В. Сталин (Ф. Добронравов),
 Пётр I (А. Жигалкин),
 Екатерина II (Г. Данилова),
 Александр I и Г. Мюллер (Э. Радзюкевич),
 В. И. Ленин, Г. М. Маленков и Л. И. Брежнев (С. Дорогов),
 А. Гитлер (А. Кайков).
 Пародии на выдающихся полководцев: М. И. Кутузов (С. Дорогов).
 Пародии на деятелей науки:
 Д. И. Менделеев (Ф. Добронравов),
 А. С. Попов (Э. Радзюкевич).

 Пародии на шахматистов
 А. А. Алехин (А. Кайков).

 Пародии на поэтов и писателей:
 А. С. Пушкин (А. Кайков) с его няней Ариной Родионовной (Г. Данилова) и женой Натальей Гончаровой (И. Медведева),
 Н. В. Гоголь (Ф. Добронравов),
 Л. Н. Толстой (Э. Радзюкевич).
 Пародии на вымышленных героев:
 Алёша Попович (А. Кайков),
 Добрыня Никитич и Иван-Царевич (Э. Радзюкевич),
 Илья Муромец (Ф. Добронравов),
 Поручик Ржевский (А. Жигалкин),
 Штирлиц (А. Кайков, с 7 сезона — C. Дорогов).

Выпуски 

✔ Первые выпуски («Дорогая передача») выходили в получасовом формате, однако впоследствии, после перехода на СТС и изменения названия на «6 кадров», материал передач был перемонтирован под формат в 22—24 минуты на каждый выпуск. Исключение составляет 144 выпуск «6 кадров. Новый год!» (47 выпуск 5 сезона), длительность которого 48 мин.

✔ Всего вышло три новогодних выпуска «6 кадров»:
 премьера 31 декабря 2009 года (4 сезон),
 премьера 31 декабря 2010 года (5 сезон, выпуск 144),
 премьера 31 декабря 2011 года (6 сезон).
✔ 244—253 выпуски посвящены XXII Зимним Олимпийским играм 2014 в Сочи (премьера этих выпусков состоялась 7 февраля 2014 года, в день открытия Олимпиады).

Съёмочная группа 

Режиссёр:
 Александр Жигалкин (все сезоны)

Генеральные продюсеры:
 Вячеслав Муругов (все сезоны)
 Александр Роднянский (1—4 сезоны)
 Александр Цекало (1—2 сезоны)

Продюсеры:
 Константин Кикичев (1—6 сезоны)
 Алексей Троцюк (7—8 сезоны)
 Виталий Шляппо (7—8 сезоны)
 Эдуард Илоян (7—8 сезоны)
 Денис Жалинский (7—8 сезоны)
 Александр Жигалкин (7—8 сезоны)
 Константин Плотников (7—8 сезоны)

Исполнительные продюсеры:
 Дмитрий Гуляев (1 сезон)
 Татьяна Давтян (2—6 сезоны)
 Татьяна Плешанова (2—3 сезоны)
 Евгений Казаков (7—8 сезоны)
 Михаил Ткаченко (7—8 сезоны)

Креативные продюсеры:
 Алексей Троцюк (3—5 сезоны)
 Виталий Шляппо (3—5 сезоны)
 Татьяна Минская (6 сезон)
 Алексей Минский (6 сезон)
 Константин Иванов (7—8 сезоны)
 Гарри Гупаленко (7—8 сезоны)

Композиторы:
 Александр Пушной
 Илья Артемьев-Сысоев
 Иван Канаев

Операторы:
 Глеб Державин
 Александр Ломакин
 Алексей Андреев
 Полина Разина
 Сергей Евко
 Александр Сиденко

Сценаристы:
 Алексей Троцюк
 Виталий Шляппо
 Вячеслав Дусмухаметов
 Леонид Купридо
 Вадим Комиссарук
 Олег Мастич
 Антон Морозенко
 Евгений Соболев

 Александр Минеев
 Павел Данилов
 Игорь Тудвасев
 Максим Донченко
 Роман Ангелин
 Александр Данилов
 Константин Иванов
 Гарри Гупаленко
 Кирилл Соловьёв
 Константин Гарбузов
 Роман Бородавкин
 Дмитрий Матросов
 Алексей Михнович
 Алексей Татаренко
 Александр Даган
 Дмитрий Крепчук
 Павел Воронин

Проект «Шесть кадров шоу»

«6 кадров — 5 лет». Юбилейный концерт 
Пятилетний юбилей «6 кадров» отметили 14 апреля 2010 года в Театре эстрады (в эфире СТС премьера шоу была 2 мая 2010 года). Ведущий вечера — Михаил Шац. Весь актёрский состав и создатели скетчкома, а также приглашённые на юбилей знаменитые юмористы и сатирики, были удостоены наград под названием «Блестящий кадр» в 17 номинациях. На концерт были приглашены:
 Александр Ширвиндт
 Актёры ситкома «Воронины» Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Борис Клюев, Маша Ильюхина
 Режиссёр Марк Захаров
 Писатель-сатирик Семён Альтов
 Актёры театра Квартет И
 Актёры ситкома «Папины дочки» Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Настя Сиваева, Даша Мельникова, Лиза Арзамасова, Катя Старшова
 Актёр юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков
 Группа «Несчастный случай»
 Продюсер радиостанции «Юмор FM» Максим Забелин
 Актёр юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов
 Актёры скетчкома «Даёшь молодёжь!» Андрей Бурковский и Михаил Башкатов (в образе метросексуалов Данилы и Германа)
 Геннадий Хазанов
 Николай Фоменко
 Роман Мирошниченко
 Александр Пушной

«6 кадров» собирают друзей 
Весной 2011 года «6 кадрам» исполнилось 6 лет. Это событие было решено отметить новым театральным концертом, который состоялся 19 марта 2011 года в Государственном театре киноактёра (на канале СТС был показан 2 мая 2011 года). На сцену были приглашены Нонна Гришаева, Алексей Кортнев и актёры театра Квартет И.

Награды и достижения 
 Премия «Золотой Носорог 2011» — в номинации «Лучший скетч».
 «ТЭФИ 2011» — в номинации «Режиссёр телевизионной программы» (получил Александр Жигалкин).

Факты 
 В одном из сюжетов 69 выпуска по телевизору идёт 130 серия телесериала «Папины дочки» (также показывавшегося на СТС). А в одном из эпизодов 201 серии «Папиных дочек» по телевизору идёт 63 выпуск «6 кадров».
 Почти все актёры (за исключением Ирины Медведевой) снимались в сериале «Папины дочки».
 Несколько эпизодов «6 кадров» снято в павильоне «Папиных дочек», где можно узнать комнату бабушки, лестничные площадки Васнецовых в домах на Володарского, 11 и на Володарского, 6 (выпуски 2008—2011 годов).
 Практически все офисные эпизоды «6 кадров» в 2009—2010 годах снимались в павильонах сериала «Маргоша».
 В скетчах, в которых действие происходит на кухне ресторана, использовался павильон сериала «Кухня» (выпуски 2012—2014 годов).
 В некоторых скетчах снимается дочь Галины Даниловой — Ульяна.
 По сведениям газеты «Коммерсантъ», этот телепроект очень любит Владимир Путин.

Примечания

Ссылки 

 «6 кадров» на официальном сайте телеканала «СТС»
 6 кадров на сайте продюсерской компании «Yellow, Black and White»
 О чём не рассказывают артисты «6 кадров» Интервью Ирины Медведевой на сайте журнала «7 дней», 24 апреля 2013
 Как живут герои скетч-шоу «6 кадров» // Рамблер, 13 февраля 2019

Скетч-шоу России
Телевизионные юмористические программы
Телепередачи СТС
Лауреаты премии ТЭФИ
Телепередачи, запущенные в 2006 году
Телепередачи, закрытые в 2015 году
Телепередачи России
Телепередачи о молодежи